Dalian Maatsen (1991), Nederlands voetballer
 Darren Maatsen (1994), Nederlands voetballer
 Ian Maatsen (2002), Nederlands voetballer